Струки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Струки — деревня в Волколатском сельсовете Докшицкого района Витебской области.
 Струки — деревня в Парафьяновском сельсовете Докшицкого района Витебской области.
 Струки — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.